Schoscha  bezeichnet:
 Schoscha (Wolga), einen Nebenfluss der Wolga in Russland
 Schoscha (Dysna), einen Nebenfluss der Dysna in Weißrussland
 Schoscha (Twer), ein Dorf in der Oblast Twer in Russland
 Schoscha (Roman), ein Roman von Isaac Bashevis Singer